Berliner Akademie steht für: 
 Akademie der Künste (Berlin), Institution zur Förderung der Kunst in Berlin, 1993 entstanden aus der Ost- und Westakademie
 Königlich-Preußische Akademie der Wissenschaften, Akademie der brandenburgischen Kurfürsten Friedrich III.

Siehe auch:
 Mobile Akademie Berlin, Ensemble aus Künstlern, Wissenschaftlern und Architekten